Tre unità della US Navy sono state battezzate Housatonic, dal fiume omonimo.

 – sloop-of-war varato il 20 novembre 1861 e affondato dal sottomarino confederato H.L. Hunley il 17 febbraio 1864
 – varata nel 1899, commissionata dalla US Navy il 25 gennaio 1918 e impiegata come posamine fino alla sua decomissione il 5 agosto 1919
 – petroliera acquisita dalla US Navy il 9 gennaio 1942 e decommissionata l'11 marzo 1946

Note 

Housatonic